LRY steht für:
 Liberal Religious Youth, Jugendorganisation der amerikanischen Unitarian Universalist Association
 Polen: Powiat Rycki in der Woiwodschaft Lublin

Abkürzung